„Suddenly” – singel Arasha
 „Suddenly” – singel Ashley Tisdale